Warland ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Jean Warland (1926–2015), belgischer Jazz-Bassist, Komponist und Arrangeur
 Rainer Warland (* 1951), deutscher Christlicher Archäologe und Byzantinischer Kunsthistoriker